Ге́рберт Но́вак (; 1916 год — 2011 год) — лютеранский священнослужитель, лужицкий писатель и переводчик. Писал на нижнелужицком языке.

С 1963 года по 1978 год был настоятелем в лютеранском приходе в городе Дрёвк. В 1978 году вышел на пенсию. Свои произведения публиковал в серболужицком литературном журнале «Serbska Pratyja» и различной периодической печати. В 1997 году был удостоен премии имени Якуба Чишинского.

Избранные сочинения 
 Mjadwjeź w Lubošcańskiej goli. Wuběrk źěłow, Budyšyn 1979
 Marko a Erika// Dejm hyšći bomki sajźaś. Antologija dolnoserbskeje literatury, Budyšyn 1985
 Moje pocynki a njepocynki. Dopomnjeńki ze sedym lětźasetkow, Budyšyn 1991
 Dolnoserbske prjatkowanja wot lěta 1985 do lěta 1991, Budyšyn 1991
 Eduard jo k nam woglědał// Źiw se njewospjetujo. Antologija dolnoserbskeje prozy, Budyšyn 1999
 Prjatkowanja. Zbožne su, kenž Bože słowo słyše a wobchowaju// Podstupimske pśinoski k Sorabistice, Nr. 7, 2007

Примечания

Источники 
 Jo njasł luźam Bóže słowo w maminej rěcy. Su wuswěśili pomnik na rowje fararja Herberta Nowaka, Nowy Casnik, 19.06.2011 
 Биографические сведения 

Нижнелужицкие писатели
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Лужицкие переводчики